Populace Dánska činila v dubnu 2015 odhadem 5 668 743 lidí.

Etnika v Dánsku 

Podle čísel z roku 2012 bylo 89,6 % dánské populace dánského původu, což je definováno tak, že alespoň jeden z rodičů se narodil v Dánsku a má dánské občanství. Ze zbývajících 10,4 % bylo mnoho imigrantů - nebo potomků imigrantů (ti jsou definováni jako lidé narození v Dánsku migrantským rodičům nebo rodičům bez dánského občanství) — a méně než třetina z nich je z okolních skandinávských zemí a Německa. Přes dvě třetiny z nich jsou z Turecka, Iráku, Somálska, Bosny a Hercegoviny, jižní a západní Asie. Více než 590 000 lidí v Dánsku jsou migranti a jejich potomci (142 000 z nich jsou druhá generace narozená v Dánsku)).

Z 590 000 imigrantů a jejich potomků:
 200 000 (34 %) má západní původ (Norové, Němci, Bosňáci, Britové, Poláci a Islanďané);
 390 000 (66 %) má jiný původ (Turci, Iráčané, Židé, Romové, Somálci, Pákistánci, Íránci, Thajci).

Podle Feridunové má immigrace dopad na dánský trh práce. Navíc podle oficiálních statistik je kriminalita mezi přistěhovalci o 73 % vyšší než u průměru pro mužskou populaci, i když se vezme v potaz jejich socioekonomický původ. Zpráva Teori- og Metodecentret z roku 2006 zjistila, že sedm z deseti lidí umístěných do zabepečovacích zařízení pro mladé v Dánsku jsou imigranti (40 procent z nich jsou uprchlíci)

Náboženství 
Dánská národní církev (Den danske folkekirke) je státem podporovaná a hlásí se k ní, podle statistiky z ledna 2006, 80 % dánských věřících. Dánsko má náboženskou svobodu garantovanou ústavou od roku 1849 a oficiálně uznávaná je řada dalších náboženství, včetně několika křesťanských denominací, islámu, židovské víry, buddhismu, hinduismu a Forn Siðr, oživení skandinávské pohanské tradice.

Z historických důvodů existuje rozlišení mezi "schválenými" (godkendte) a "uznanými" (anerkendte) církvemi. Mezi druhé z nich patří například katolíci, metodisté nebo baptisté, kteří mají práva navíc, například pokřtít/pojmenovat dítě, aby tento akt měl právní efekt.

Populace v letech 1769 až 2007 

 Zdroj: "Folketal efter hovedlandsdele (summariske tal fra folketællinger)" (tabulka FT)

Demografická statistika od roku 1900 
Data podle:

Reference

Externí odkazy 
 

Dánsko
Dánská společnost